Forest Grove kan syfta på följande platser:

Australien 

 Forest Grove (ort i Australien), Western Australia, Augusta-Margaret River Shire,

USA 

 Forest Grove (ort i USA), Oregon, Washington County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar